Tyvende etape af Tour de France 2012 var en 120 km lang flad etape. Den blev kørt søndag den 22. juli fra Rambouillet til Champs-Élysées i Paris og blev vundet af Mark Cavendish. Dette var forøvrigt fjerde år i træk at briten vandt den sidste etape af Tour de France.

 Etape: 20. etape
 Dato: 22. juli
 Længde: 120 km
 Gennemsnitshastighed: 38,274 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Paris) 
Efter 84,5 km

1. bjergspurt (Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse) 
4. kategori stigning på Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, efter 36,5 km (153 m; 1,1 km à 6,7 %)

2. bjergspurt (Côte de Châteaufort) 
4. kategori stigning på Côte de Châteaufort, efter 40,5 km (155 m; 0,9 km à 4,5 %)

Resultatliste

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 20

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 20